Трегубо́вич () — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Трегубович, Виктор Иванович (1935—1992) — советский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Трегубович (Выборнова), Марина Викторовна (род. 1967) — советская и российская актриса театра и кино, сценарист.

См. также 
 Тригубовичи

Примечания